Nello sci nordico ai XVIII Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1998 a Nagano (Giappone), vennero assegnate medaglie in quindici specialità.

Rispetto all'edizione precedente furono introdotte alcune variazioni nel programma dello sci di fondo: la 30 km maschile e la 15 km femminile si disputarono in tecnica classica anziché in tecnica libera, mentre la 50 km maschile e la 30 km femminile si disputarono in tecnica libera anziché in tecnica classica.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Individuale

Gara a squadre

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Gara a squadre

Sci di fondo

10 km

30 km

50 km

Inseguimento 25 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

15 km

30 km

Inseguimento 15 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia 
  (versione digitalizzata: , , )

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 18
Sport ai XVIII Giochi olimpici invernali
Sci nel 1998